Die Eishockey-Weltmeisterschaft der Frauen wurden 1992 zum zweiten Mal ausgetragen. Das WM-Turnier fand vom 20. bis zum 26. April in Tampere in Finnland statt. Die Meisterschaft wurde erneut mit acht Teams ausgetragen. Kanada gewann seinen zweiten Weltmeistertitel.

Teilnehmer und Qualifikation 
Qualifiziert waren neben dem Gastgeber Finnland die nordamerikanischen Mannschaften Kanada und USA die vier weiteren besten Teams der Eishockey-Europameisterschaft 1991. Der Platz Asiens wurde in zwei Qualifikationsspielen vergeben.

Asien-Qualifikation 
In der Asienqualifikation standen sich China und Japan gegenüber.

Teilnehmer 

 
  (3. EM)
  (Gastgeber, Europameister)
  (Titelverteidiger)
  (4. EM)
  (2. EM)
  (5. EM)

Vorrunde

Gruppe A

Gruppe B

Platzierungsspiele

Spiele um Platz 5 bis 8

Spiel um Platz 7

Spiel um Platz 5

Finalrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Abschlussplatzierung

Statistik

Beste Scorer 
Quelle: Andria Hunter; Abkürzungen: Sp = Spiele, T = Tore, V = Assists, Pkt = Punkte, +/− = Plus/Minus, SM = Strafminuten; Fett: Turnierbestwert

Beste Torhüter 
Quelle: IIHF; Abkürzungen: Sp = Spiele, Min = Eiszeit (in Minuten), GT = Gegentore, Sv% = gehaltene Schüsse (in %), GTS = Gegentorschnitt; Fett: Turnierbestwert

Auszeichnungen 
Spielertrophäen

All-Star-Team

Weblinks 
 Zusammenfassung auf whockey.com
 Ergebnisse und Statistiken auf passionhockey.com
 Ergebnisse und Statistiken auf hokej.sfrp.cz
 Ergebnisse, Kader und Statistiken bei legendsofhockey.net

Einzelnachweise 

1992
Weltmeisterschaft der Frauen
Weltmeisterschaft der Frauen, 1992
Eishockeywettbewerb in Tampere